Онофрійчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Онофрійчук Валентин Олексійович — керівник Управління Державного управління справами, відзначений орденом «За заслуги» III ступеня
 Онофрійчук Микола Антонович (1937) — український громадський і культурний діяч, заслужений працівник культури України.
 Онуфрійчук Михайло Якович (1945) — український історик та політик.
 Онофрійчук Олександр — український співак.
 Онофрійчук Петро Васильович — Заслужений працівник сфери послуг України, генерал-майор.

Також 
 Онофрейчук Віталій Георгійович (1981—2018) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Прізвища на -ук